Iglesia de San Joaquín puede hacer referencia a los siguientes edificios religiosos:

 Iglesia de San Joaquín (San Luis), en el municipio de San Luis, Cuba.
 Iglesia de San Joaquín (Iloílo), en el municipio de San Joaquín, provincia de Iloilo en Bisayas occidentales, Filipinas.
 Ermita de San Joaquín (Ademuz), en la localidad de Ademuz, provincia de Valencia, España.
 Ermita de San Joaquín (Aibar), en la localidad de Aibar, Comunidad Foral de Navarra, España.
 Ermita de San Joaquín (Ayelo de Malferit), en la localidad de Ayelo de Malferit, provincia de Valencia, España.
 Ermita de San Joaquín (Nules), en la localidad de Nules, provincia de Castellón, España.
 Iglesia de San Joaquín y Santa Bárbara, en la localidad de Arroyo Cerezo, municipio de Castielfabib, provincia de Valencia, España.
 Convento de San Joaquín y San Pascual, en la localidad de Cieza, Región de Murcia, España.
 Ermita de San Joaquín y Santa Ana (Alcora), en la localidad de Alcora, provincia de Castellón, España.
 Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, en la ciudad de Valladolid, provincia de Valladolid, España.
 Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
 Iglesia de St. Joachim (Manhattan), en Manhattan, Estados Unidos.
 Iglesia de St. Joachim y St. John the Evangelist, en Beacon, Nueva York, Estados Unidos.

en Italia 
 Iglesia de San Gioacchino (Messina), en Messina.
 Iglesia de San Gioacchino (Narcao), en Narcao.
 Iglesia de San Gioacchino (Palermo), en Palermo.
 Iglesia de San Gioacchino (Turín), en Turín.
 Iglesia de San Gioacchino en Pontenuovo - iglesia de Nápoles.
 Iglesia de San Gioacchino in Prati - iglesia de Roma.